Stachybotryna är ett släkte av svampar. Stachybotryna ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stachybotryna